Verenigde Staten
 Park Tower (Chicago), een wolkenkrabber in Chicago
 Park Tower Condominium, een wolkenkrabber in Chicago
 500 Park Tower, een bouwwerk in New York

Verenigde Arabische Emiraten
 Emirates Park Towers Hotel & Spa, een wolkenkrabber in Dubai